Fuchu (Hiroshima), een stad in de prefectuur Hiroshima, Japan
Fuchu (gemeente), een gemeente in de prefectuur Hiroshima, Japan
Fuchu (Toyama), een gemeente in de prefectuur Toyama, Japan
Fuchu (Tokio), een stad in de prefectuur Tokio, Japan